Totzone steht für:

 Totzone, Meeresregion mit wenig Sauerstoff, siehe Hypoxie (Ökologie) #Totzone

Siehe auch:
 Tote Zone, im Kurzwellenfunk der Bereich, in dem die Bodenwelle nicht mehr die an der Ionosphäre reflektierte Raumwelle erreicht